Purcari se poate referi la:

 Purcari - localitate în raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova. 
 Vinăria Purcari - una din cele mai mari vinării din Republica Moldova
 Purcari - râu, afluent al râului Gilort din Romănia
 3359 Purcari - asteroid al sistemului solar

Vezi și 
 Purcăreni (dezambiguizare)